Alfio Avito, poeta del II secolo;
 Quinto Edio Lolliano Plauzio Avito, console nel 209;
 Gaio Giulio Avito Alessiano, esponente della dinastia severiana (morto nel 216);
 Sesto Vario Avito Bassiano, nome originale dell'imperatore Eliogabalo (218-222);
 Flavio Avito Mariniano, console del 423;
 Eparchio Avito, imperatore romano d'Occidente (455-456);
 Ecdicio Avito, magister militum praesentalis tra il 474 e il 475.
 Alcimo Ecdicio Avito, poeta e vescovo, morto nel 526